Сен-Сюльпі́с-ле-Геретуа́, Сен-Сюльпіс-ле-Ґеретуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південь від Парижа, 60 км на північний схід від Ліможа, 5 км на північний захід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 859 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2030,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сюльпіс-ле-Геретуа на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сюльпіс-ле-Геретуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сюльпіс-ле-Геретуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сюльпіс-ле-Геретуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сюльпіс-ле-Геретуа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез